Jørgen Aall kan syfta på:

* Jørgen Aall (1771–1833), norsk köpman och politiker
 Jørgen Aall (1806–1894), norsk ämbetsman och politiker